

Plaatsnamen
Merriman (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Merriman (Noord-Kaap), een gehucht in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap

Personen
David Merriman, golfer 
Ryan Merriman, acteur
Nan Merriman, sopraan
Tom Merriman, componist

Overig
The Merriman Smith Memorial Award, journalistieke prijs van White House Correspondents' Association